Hierón puede referirse a:
 Hierón I de Siracusa.
 Hierón II de Siracusa.
 Hieron, abreviatura botánica de Jorge Hieronymus.
 Hierón, santuario sagrado, templo o recinto templario en la Antigua Grecia.
Hierón alfarero griego del siglo V a. C.